Langmut steht für:

 Geduld (altertümlich)
 ein Gedichtband Walter Kempowskis, siehe Langmut (Kempowski)